Кох () — фамилия немецкого или скандинавского происхождения, а также топоним.

Носители фамилии

A 
 Кох, Александр (род. 1988) — американский актёр.
 Кох, Альфред Рейнгольдович (род. 1961) — российский государственный деятель.

Б 
 Кох, Бернвард (род. 1957) — немецкий композитор и мультиинструменталист.
 Кох, Бертольд (1899—1988) — немецкий шахматист, международный мастер.
 Кох, Билл (род. 1955) — американский лыжник.
 Кох, Борис Геннадьевич (род. 1942) — советский футболист, тренер.

В 
 Кох, Вальдемар (1880—1963) — немецкий экономист и политик ГДР, председатель ЛДПГ.
 Кох, Вальтер (1875—1915) — немецкий и швейцарский художник и график.
 Кох, Вернер (род. 1961) — немецкий программист, разработчик СПО.
 
 Кох, Виктор Михайлович — аким города Актау (апрель 2006 — сентябрь 2006)

Г 
 
 Кох, Гаэтано (1849—1910) — итальянский архитектор.
 Кох, Генрих Кристоф (1749—1816) — немецкий композитор.
  (1953) — голландский писатель.

Д 
 Кох, Джон (1909—1978) — американский художник.
 Кох, Дэвид (1940—2019) — совладелец и исполнительный вице-президент Koch Industries.

Ж 
 Кох, Жан Батист Фридрих (1782—1861) — французский генерал и писатель.

И 
 Кох, Ильза (1906—1967) — надзирательница в концлагере Бухенвальд, жена коменданта Карла Коха.
 Кох, Инге — фигуристка из Германии.

Й 
 Кох, Йозеф Антон (1768—1839) — австрийский художник-романтик.
 Кох, Йонас (род. 1993) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик.
 Кох, Йохан Петер (1870—1928) — датский полярный исследователь

К 
 
 Кох, Кеннет (1925—2002) — американский поэт.
 Кох, Клаус (род. 1926) — немецкий евангелический теолог, библеист, профессор Ветхого Завета и истории древневосточных религий.
 Кох, Константин Александрович (род. 1982) — российский учёный-геолог.
 Кох, Крис — американский кинорежиссёр.
 Кох, Кристоф (род. 1956) — американский нейробиолог, в основном известный своими работами в области биологических основ сознания.
  (1737—1813) — дипломат, политик и писатель из Эльзаса.
 Кох, Курт (род. 1950) — швейцарский куриальный кардинал. Доктор теологии.

Л 
 Кох, Лауге (1892—1964) — датский геолог и полярный исследователь.
 Кох, Ллойд (1931—2013) — южнородезийский и южноафриканский крикетчик и хоккеист на траве.
 Кох, Лотар (1935—2003) — немецкий гобоист.
 Кох, Людвиг (1850—1938 или 1937) — немецкий ботаник.
 Кох, Людвиг (1866—1934) — австрийский художник.
 Кох, Людвиг Карл Кристиан (1825—1908)— немецкий энтомолог и арахнолог.

М 
 Кох, Макс (1855—1931) — немецкий литературовед.
 Кох, Макс (фотограф) (1854—1925) — немецкий фотограф.
 Кох, Марианна (род. 1931) — немецкая актриса, известная по своим ролям в приключенческих фильмах и спагетти-вестернах.
 Кох, Марита (род. 1957) — немецкая легкоатлетка.
 Кох, Марко (род. 1995) — немецкий пловец, специализирующийся в плавании брассом.
 Кох, Мартин (род. 1982) — известный австрийский прыгун с трамплина, олимпийский чемпион 2006 года.
 Кох, Менно (род. 1994) — нидерландский футболист.

Н 
 Кох, Нильс Фабиан Хельге фон (1870—1924) — шведский математик.

О 
 Кох, Ольга Борисовна (род. 1952) — доктор исторических наук, и. о. директора Российского института истории искусств.
 Кох, Отто Альберт (1866—1920) — немецкий живописец.

П 
 Кох, Пейке (1901—1991) — нидерландский художник, представитель течения магического релизма в Нидерландах.
 Кох, Петер Пауль (1879—1945) — немецкий физик-экспериментатор, профессор Гамбургского университета; активный национал-социалист.

Р 
 Кох, Рихард (1882—1949) — немецкий врач и историк медицины.
 Кох, Роберт (1843—1910) — немецкий бактериолог.
 Кох, Роланд (род. 1958) — немецкий политик, премьер-министр земли Гессен.

С 
 Кох, Себастьян (род. 1962) — немецкий актёр.
 Кох, Сэм (род. 1982) — американский футболист, выступающий за команду НФЛ «Балтимор Рэйвенс» на позиции пантера.

Т 
 Кох, Теренс (род. 1977) — современный художник, работает с различными медиа.
 
 Кох, Торстен (род. 1960) — немецкий боксёр, серебряный призёр чемпионата Европы 1985 года.

Ф 
 Кох, Фред (1900—1967) — американский инженер-химик и предприниматель.
 Кох, Фридрих Эрнст (1862—1927) — немецкий композитор и музыкальный педагог.

Х 
 Кох, Хайнер (род. 1954) — немецкий прелат.
 Кох, Христиан Фридрих (1798—1872) — немецкий юрист, ученик Савиньи.
 Кох, Христофор Вильгельм (1737—1813) — французский историк.

Ч 
 Кох, Чарльз (род. 1935) — американский предприниматель-миллиардер и филантроп.

Э 
 Кох, Эмма (1860—1945) — немецкая пианистка.
 Кох, Эрик (род. 1988) — американский боец ММА.
 Кох, Эрих (1896—1986) — гауляйтер Восточной Пруссии, рейхскомиссар оккупированной Украины. Обергруппенфюрер СА.
 Кох, Эрланд фон (1910—2009) — шведский композитор, дирижёр, педагог.

Ю 
 Кох, Юлиан (род. 1990) — немецкий футболист, защитник клуба «Санкт-Паули».
 Кох, Юрген (род. 1973) — австрийский бадминтонист.
 Кох, Юрий (род. 1936) — лужицкий писатель, журналист, драматург и переводчик.

 Сёстры Кох (Марта, Зоя, Клара) — представители цирковой династии, эквилибристки и акробаты, заслуженные артистки РСФСР (1939).
 Йоркаш-Кох, Адольф фон (1848—1909) — австро-венгерский государственный деятель.
 Кох-Хоге, Вильгельм (1916—2004) — немецкий актёр.

Топоним 
 Кох — река в Мурманской области России.
 Кох — озеро в Мурманской области России.
 Кох — остров Канадского Арктического архипелага.
 Даман-е-Кох — смотровая площадка и парк на вершине холма к северу от Исламабада.

Другое 
 Кох — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
 Кох — армянская национальная борьба.
 Кривая Коха (также снежинка Коха)
 Палочка Коха — Mycobacterium tuberculosis
 «Альфред Кох» — украинская рок-группа из Черкасс.

См. также